Нижче наведено список 323 муніципалітетів департаменту Тарн.

Тарн

Тарн